

Toponymes 

 Olmi-Cappella, commune française de la Haute-Corse
 Pieve d'Olmi, commune italienne de la province de Crémone

Patronyme 
 Cesare Olmi (1925-1982), coureur cycliste italien
 Corrado Olmi (1926-2020), acteur italien
 Ermanno Olmi (1931-2018), réalisateur italien 
 Paolo Olmi (né en 1954), musicien et chef d'orchestre italien 
 Peggy Olmi (née en 1976), journaliste et présentatrice française de télévision
 Philippe Olmi (1891-1980), homme politique français
 Renato Olmi (1914-1985), footballeur italien, champion du monde 1938
 Véronique Olmi (née en 1962), romancière française

Homonymie de patronyme italien